Der Popel (deutsch Aschbach) ist ein rechter Nebenfluss der Opava in Tschechien.

Verlauf 
Der Popel entspringt anderthalb Kilometer nordöstlich von Bruntál im Niederen Gesenke zwischen den Hügeln U Rozhledny und Vlčí hora. Der Bach fließt zunächst nach Südosten  und wendet sich bei Oborná scharf gegen Nordost. Dort mündet er nach siebeneinhalb Kilometern in Nové Heřminovy in die Opava.

Zuflüsse 
 Oborný potok (r), Oborná
 Smrčinský potok (r), oberhalb Nové Heřminovy